Фефилов — фамилия. Известные носители:

 Фефилов, Александр Иванович (род. 1950) — русский лексиколог, доктор филологических наук, профессор.
 Фефилов, Афанасий Иванович (1901—1974) — ректор МИНХ им. Г. В. Плеханова (1955-1969) , кандидат экономических наук, профессор.
 Фефилов, Вадим Павлович (род. 1967) — российский журналист-международник, документалист, писатель.
 Фефилов, Иван Александрович — городничий (1782-1788) г. Ирбита Пермской губернии.
 
 Фефилов, Пётр Прокопьевич (1915—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фефилов Яков Корнилович (1913−1961) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.